Putana peut désigner :
 , divinité hindou ;
 Putana, volcan situé à la frontière entre la Bolivie et le Chili ;
 Putana, chanson de Ninho sortie en 2019.